

Toponymes 

 Villefranque, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Villefranque, commune française des Hautes-Pyrénées

Voir aussi